Светла́на Ивано́ва:
 Иванова, Светлана Александровна (род. 1965) — советская и российская хоккеистка на траве, тренер.
 Иванова, Светлана Алексеевна (род. 1965) — русский поэт и литературный критик.
 Иванова, Светлана Андреевна (род. 1985) — российская актриса.
 Иванова, Светлана Васильевна (род. 1953) — депутат Государственной Думы РФ.
 Иванова, Светлана Вениаминовна (род. 1954) — главный редактор журналов «Ценности и смыслы», «Отечественная и зарубежная педагогика».
 Иванова, Светлана Михайловна (Светлана Гайер; 1923—2010) — переводчик на немецкий язык.